TVX es un canal de televisión por suscripción salvadoreño operado por Master Communications a través de Canal 23 de El Salvador que fue fundado en el año 1989, después fue reemplazado por Star Channel en abril de 2007, luego fue reemplazado por TVX el 5 de noviembre de 2012, y después Tele1 adquiere las transimisiones de Canal 23 de televisión abierta, dejando como un canal de cable a TVX.

Historia
Se inaugura en 1989, como una nueva propuesta de canal salvadoreño. La creación del canal se debe a un estudio hecho a los jóvenes salvadoreños por la empresa privada, donde se descubre la predilección de estos por los programas musicales, sobre todo en los que se presentan videoclips. De aquí surge el primer canal musical del país. De marzo a mayo de 1994, inicia las transmisiones de prueba y en junio del mismo año comienzan sus transmisiones formales.

Para el año 2007, Canal 23 fue reemplazado por Star Channel que pasaba videos musicales, y a veces ponía programas relatado a la música.

Después de Star Channel, Canal 23 pasó a ser a TVX que hoy conocemos, comenzaron sus emisiones el 5 de noviembre de 2012, y desde entonces transmite programación propia, tal como noticieros, reportajes y programas de opinión. También trasmite programación alternativa, como series y películas de productoras nacionales y latinoamericanas, además a finales de ese mismo año reforzó su programación con series y películas anime y en menor cantidad programas estadounidenses..En 2015 decide irse a cable de manera permanente, dejando a Canal 23 como una señal abierta de TVX, hasta que Grupo Uno compró la transmisión desde Santa Tecla bajo el nombre de Tele1.

Logotipos

Enlaces externos

Referencias 

Canales de televisión de El Salvador